— немецкое мужское имя.

Фамилия 
 Фридрих, Александра Христиановна (1907—?) — советский деятель культуры, партийно-советский работник, общественный деятель. 
 Фридрих, Ариане (род. 1984) — германская легкоатлетка (прыжки в высоту).
 Фридрих, Арне (род. 1979) — немецкий футболист, защитник.
 Фридрих, Валерий Леонидович (род. 1940) — российский хозяйственный и государственный деятель.
 Фридрих, Вальтер (1883—1968) — немецкий физик и биофизик.
 Фридрих, Ганс Христиан (1925—1992) — немецкий ботаник.
 Фридрих, Джессика (род. 1964) — чешский математик и спидкубер.
 Фридрих, Драгутин (1897—1980) — югославский хорватский футболист, вратарь, участник Олимпиады 1924 года.
 Фридрих, Иоганнес (1893—1972) — немецкий лингвист, автор фундаментальных трудов по истории письма.
 Фридрих, Иосиф Францевич (1853—1916) — чешский и российский кларнетист.
 Фридрих, Иштван (1883—1951) — премьер-министр Венгрии в 1919 г.
 Фридрих, Йёрг (род. 1959) — немецкий гребец.
 Фридрих, Карл Иоахим (1901—1984) — немецко-американский политолог-теоретик, доктор политических наук.
 Фридрих, Каспар Давид (1774—1840) — немецкий художник, один из крупнейших представителей романтического направления в живописи Германии.
 Фридрих, Кристиан (род. 1981) — немецкий бобслеист, серебряный призёр чемпионата мира.
 Фридрих, Леопольд (1898—1962) — австрийский тяжелоатлет, призёр Олимпийских игр.
 Фридрих, Мануэль (род. 1979) — немецкий футболист, защитник.
 Фридрих, Марвин (род. 1995) — немецкий футболист, защитник.
 Фридрих, Марион (род. 1965) — немецкая пауэрлифтерша.
 Фридрих, Михал (род. 1990) — чешский футболист.
 Фридрих, Пауль Леопольд (1864—1916) — немецкий хирург и бактериолог.
 Фридрих, Рикардо (род. 1993) — бразильский футболист, вратарь.
 Фридрих, Рудольф (1923—2013) — швейцарский политик.
 Фридрих, Свен (род. 1974) — немецкий музыкант, певец и продюсер.
 Фридрих, Сью (род. 1954) — американский кинорежиссёр.
 Фридрих, Тадеуш (1903—1976) — польский фехтовальщик, призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира.
 Фридрих, Томас (1949—2018) — немецкий математик.
 Фридрих, Франческо (род. 1990) — немецкий бобслеист, чемпион мира.
 Фридрих, Хайке (род. 1970) — немецкая пловчиха.
 Фридрих, Ханс-Петер (род. 1957) — министр внутренних дел Германии.
 Фридрих, Хуго (1904—1978) — немецкий филолог, переводчик, теоретик литературы и культуры.
 Фридрих, Эрнст (1894—1967) — — немецкий анархо-пацифист.

Другое 
 Фридрих (шахта) — шахта в районе Альтенкирхен в Германии.

См. также 
 Фридрих Август
 Фридрих Вильгельм
 Адольф Фридрих
 Вильгельм Фридрих

Немецкие мужские имена